

Geografie
Castle Rock (Edinburgh), de heuvel in Edinburgh (Schotland) waarop het Kasteel van Edinburgh zich bevindt
Castle Rock (Colorado), een plaats in de Amerikaanse staat Colorado
Castle Rock (Washington), een plaats in de Amerikaanse staat Washington
Castle Rock (Kansas), een rotsformatie in de Amerikaanse staat Kansas

Entertainment
Castle Rock (fictieve plaats), een fictieve plaats in enkele werken van Stephen King
Castle Rock (televisieserie), een televisieserie uit 2018 die zich afspeelt in de fictieve plaats uit de boeken van King
Castle Rock Entertainment, een film- en televisieproductiemaatschappij, genoemd naar Kings fictieve plaats